jastreb, ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae)
 jastrebovi, porodica ptica iz reda sokolovki (podred prave sokolovke)

Naselja:

Crna Gora:
 Jastreb (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Zrakoplovstvo:

Soko J-21 Jastreb, jugoslavenski jurišni zrakoplov.